Соревнования по ходьбе на 50 километров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 6 августа 2021 года в парке Одори Саппоро. В забеге приняли участие 59 спортсменов из 30 стран.

Все дистанции спортивной ходьбы были перенесены по решению МОК в 2019 году из столицы Игр Токио в более северный Саппоро, так как там температура воздуха в августе в среднем на 4°С ниже. 

Действующим чемпионом является Матей Тот из Словакии.

Медалисты

История 
Соревнование по ходьбе на 50 километров среди мужчин на Олимпийских играх 2020 года будет проводиться в 20-ый раз. Впервые было проведено в 1932 году, исключение стали игры 1976 года когда забег не проводился.

Ходьба на 50 километров была единственным мужским соревнованием в программе легкой атлетики 2020 года, не имеющим женского эквивалента. В связи с движением Олимпийских игр к гендерному равенству и снижением посещаемости соревнований зрителями и падение телевизионных рейтингов, мужская ходьба на 50 километров будет исключена из программы Олимпийских игр. В 2024 году планируется заменить её на смешанную эстафетную гонку или гонку на стадионе.

Квалификация 

Квалификационный стандарт на Олимпийские игры 2020 в ходьбе на 50 километров среди мужчин установлен 3:50:00. Стандарт был установлен с целью включения в турнир спортсменов выполнившие на квалификационных соревнованиях установленный норматив, но которые не смогли пройти квалификацию по итогам мирового рейтинга ИААФ. Мировые рейтинги, основанные на расчете среднего из пяти лучших результатов спортсмена за квалификационный период с учетом сложности уровня соревнований. Данные условия для отбора спортсменов использоваться, пока не будет достигнуто ограничение в 60 ходоков. 

Квалификационный период первоначально был установлен с 1 мая 2019 года по 29 июня 2020 года. Из -за пандемии коронавирусной инфекции в период с 6 апреля 2020 года по 30 ноября 2020 года соревнования был приостановлены и дата окончания продлена до 29 июня 2021 года. Дата начала квалификации по итогам мирового рейтинга также была изменена с 1 мая 2019 г. на 30 июня 2020 г. Спортсмены выполнившие квалификационный стандарт в течение этого времени, были квалифицированы, а провести отбор по мировому рейтингу было не возможно из-за отсутствия легкоатлетических турниров. ИААФ изменил требование к расчету мирового рейтинга, включив соревнования даже если они проведен не во время квалификационного периода. 

Национальный олимпийский комитет (НОК) может заявить не более 3 квалифицированных спортсменов в ходьбе на 50 километров. Если все спортсмены соответствуют начальному квалификационному стандарту или прошли квалификацию путем ранжирования мирового рейтинга в течение квалификационного периода. (Ограничение в 3 было введено на Олимпийском Конгрессе в 1930 г.)
38 ходоков прошли квалификацию по установленному нормативу; 22 - по позициям мирового рейтинга — ходоков на 50 километров среди мужчин.

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорды до начала летних Олимпийских игр 2020 года:

Формат и календарь турнира 
Турнир проводиться в однодневном формате.
Время Олимпийских объектов местное (Япония, UTC+9)

Результаты

Финал

Примечания

Ссылки 
  Официальные сайт Токио 2020
  Результаты финала в легкой атлетике – ходьба на 50 км среди мужчин Токио 2020

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2020
Лёгкая атлетика на Олимпийских играх